Akira Natori (jap. , Natori Akira; * 1956) ist ein japanischer Astronom und Asteroidenentdecker.

Er hat – zusammen mit Takeshi Urata – zwischen 1990 und 1993 insgesamt 32 Asteroiden entdeckt. Die Mehrzahl dieser Entdeckungen machte er an der JCPM Yakiimo Station (IAU-Code 885) in Shimizu in der Präfektur Shizuoka.

Der Asteroid (5520) Natori wurde nach ihm benannt.

Einzelnachweise 

Astronom (20. Jahrhundert)
Person als Namensgeber für einen Asteroiden
Japaner
Geboren 1956
Mann